Shakespeare ist der Familienname folgender Personen:

 Clive Shakespeare (1949–2012), australischer Musiker
 Craig Shakespeare (* 1963), englischer Fußballspieler und -trainer
 Edmund Shakespeare (1580–1607), englischer Schauspieler; Bruder von William Shakespeare
 Frank Shakespeare (* 1930), US-amerikanischer Ruderer
 Gilbert Shakespeare (1566–1612), Bruder von William Shakespeare
 Hamnet Shakespeare (1585–1596), Sohn von William Shakespeare und Anne Hathaway
 Hannah Shakespeare (* 1965), US-amerikanische Drehbuchautorin
 Joan Shakespeare (1569–1646), Schwester von William Shakespeare
 John Shakespeare (1530–1601), Vater von William Shakespeare
 John Shakespeare (* 1942), englischer Musiker, siehe John Carter (Sänger, 1942)
 Mary Shakespeare, Mutter von William Shakespeare
 Nicholas Shakespeare (* 1957), britischer Journalist und Schriftsteller
 Robbie Shakespeare (Robert Shakespeare; 1953–2021), jamaikanischer Musiker
 Steven Shakespeare (* 1968), britischer Philosoph
 Tom Shakespeare (* 1966), englischer Soziologe und Bioethiker 

Shakespeare steht für:
 Shakespeare (Ontario), Ort in der Provinz Ontario, Kanada
 (2985) Shakespeare, Asteroid des Hauptgürtels
 Shakespeare Programming Language, Programmiersprache
 Shakespeare-Klasse, britische Zerstörerklasse

Siehe auch:
 Dorothy Shakespear (1886–1973), britische Künstlerin